Pielgrzymowo (Nidzica)
 Pielgrzymowo (Płoskinia)